È la prima edizione del torneo, che non si disputava dal 2011.

In finale Evan King / Hunter Reese hanno sconfitto Andrej Golubev / Oleksandr Nedovjesov con il punteggio di 6-2, 7-6(4)

Teste di serie 

  Andrej Golubev /  Oleksandr Nedovjesov (finale)
  Romain Arneodo /  Albano Olivetti (semifinale)

  Evan King /  Hunter Reese (campioni)
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (ritirati)

Wildcard 

  Duje Ajduković /  Frane Ninčević (quarti di finale)
  Zvonimir Babić /  Fabian Fallert (primo turno)

  Daniil Golubev /  Evgenii Tiurnev (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Zagreb Open 2021